Alenquer, une municipalité de l'État du Pará au Brésil ;
 Alenquer, une des 16 municipalités du district de Lisbonne au Portugal.

Alenquer peut aussi désigner :
 Alenquer, un vin portugais.